Чемпіонат Уельсу з футболу 2001—2002 — 10-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Уельсу. Чемпіоном вдруге поспіль став Баррі Таун.

Клуби

Турнірна таблиця

 

Примітки: 
1. Клуб Бангор Сіті взяв участь у Кубку УЄФА 2002—2003 як фіналіст Кубка Уельсу 2001—2002.

Позначення:

Результати

Посилання 
 Прем'єр-Ліга Уельсу на soccerway 
 Прем'єр-Ліга Уельсу на rsssf 

2001—2002
Уельс
Уельс